Григорий Андреевич Душин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в деревне Корельское в 1918 году. Член ВКП(б) с года.

Участник Великой Отечественной войны. 

С 1944 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944—1978 гг. — преподаватель военно-инженерного дела в Златоустовском, затем в Камышловском пехотных училищах, преподаватель на кафедре графики в АЛТИ, секретарь партбюро института, второй, первый секретарь Архангельского обкома ВЛКСМ, заместитель начальника треста «Архангельсклес», первый секретарь Котласского горкома КПСС, первый секретарь Архангельского горкома КПСС, секретарь, второй секретарь Архангельского обкома КПСС, заместитель председателя Госкомлеса.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го созыва.

Умер в 1994 году в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Душин

Первые секретари Котласского горкома КПСС
Первые секретари Архангельского горкома КПСС
Вторые секретари Архангельского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Сапёры Великой Отечественной войны
Депутаты Архангельского городского совета
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС